«The Boys of the Old Brigade» — пісня ірландських повстанців, написана Падді Маґвіном, присвячена Ірландській Республіканській Армії (Irish Republican Army of the Irish War of Independence) (1919-1921) та святкуванню Пасхи 1916 року (Великоднє повстання).

Зміст 

Головним героєм пісні є ветеран, що зустрічав Великий Великдень під час Першої Світової війни, який розповідає своєму молодому товаришеві по службі про своїх старих друзів в Ірландській республіканській армії. Кожен спів хору закінчується ірландською мовою фразою «a ghrá mo chroí (любов до мого серця), мені довго вистачає, хлопчики Старої бригади».

Текст

Сучасність 

        

У 2006 році виконавчий директор ФК Селтик Пітер Лавлєлл заявив, що він збентежений «агресивними» піснями, що лунають на підтримку  клубу, мотивуючи, що ці пісні були політичними, і водночас не «відкрито фанатськими». 
У 2007 році  голова менеджементу Селтику Брайан Куїн запропонував, щоб «Хлопчики Старої бригади» (фанати-ультрас) не мали місць на стадіоні.

У 2008 році УЄФА відмовився від проведень розслідування щодо прихильників клубу, які співали цю пісню та інші пісні через відсутність доказів.

У квітні 2011 р. начальник шотландської поліції Енді Бейтс після однієї з ігор виступив із заявою та попередив: "Якщо ви співатимете "Хлопців старої бригади ", ми заарештуємо вас і ви буде доводити свої переконання в суді, перш ніж десь ще раз пролунає пісня".

Роб Маклін у інтерв'ю BBC Sportscene звинуватив фанатів «Селтику» у тому, що коли вони співали пісню в травні 2011 року
ображали релігійні почуття людей.

У 2011 році шотландський суд зауважив, що ті, хто демонструє підтримку ІРА, не виявляли жодної образи комусь і не ображають будь-яку релігійну групу.

Примітки

Посилання 
 Wolfe Tones cover of Pat McGuigan's Republican song 
 http://perevody-pesen.ru/pesnya/pokazat/4415525/shilelagh-law/tekst-perevod-pesni-boys-of-the-old-brigade-nation-once-again/ 
 https://books.google.com.ua/books?id=uKwLgFCX5RAC&pg=PA186&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
 https://books.google.com.ua/books?id=a7foq6OqkNoC&pg=PA177&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
 http://catalogue.nli.ie/Record/vtls000116721 
 http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/teams/c/celtic/4982304.stm 
 http://www.heraldscotland.com/news/12774946.Constant_improvement_is_the_goal_not_the_impossible__/ 

Пісні Ірландії
Ірландська республіканська армія